Eemstraat (Soest)
Eemstraat (Baarn)